Op de 116e vrouweneditie van de US Open in 2002 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 26 augustus tot en met 8 september 2002. Titelverdedigsters Lisa Raymond en Rennae Stubbs waren als eerste geplaatst – zij bereikten de derde ronde.

In de finale versloeg het tweede reekshoofd Virginia Ruano Pascual / Paola Suárez het als zesde geplaatste duo Jelena Dementjeva en Janette Husárová in twee sets.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bron 
 Speelschema WTA; zie pagina 3 aldaar

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2002